Constantí II o Flavi Claudi Constantí (317 - 340), fill gran de Constantí el Gran, emperador romà del 337 al 340 
 Constantí II d'Armènia Menor o Gosdantin II, príncep d'Armènia Menor, de la dinastia rupeniana
 Constantí II d'Escòcia (879 - 952), rei d'Escòcia, fill d'Aedh i cosí de Donald II
 Constantí II de Grècia (Atenes, 1940), rei de Grècia (1964 - 1973) 
 Constantí II de Torres conegut com "de Martis" va succeir al seu pare Barisó II de Torres com a jutge de Torres el 1186 
 Constantí Salusi II de Càller, fill d'Orsoc Torxitori I al que va succeir com a jutge de Càller vers el 1089 
 Constantí II Pronagortz, patriarca de l'església armènia del 1286 al 1289 
 Constantí II Spanu de Gallura, gendre de Torxitori I de Zori, jutge de Gallura
 Monarques de la regió de Geòrgia:
 Constantí II de Geòrgia, rei de Geòrgia del 1478 al 1505 
 Constantí II Mukhrani-batoni, 11è príncep de Mukhran (Mukhrani-batoni) breument el 1710, fill d'Aixot Mukhrani-batoni
 Constantí III de Kartli (Mahmud Quli Khan), rei de Kakhètia del 1721 al 1732 i rei de Kartli el 1727 
 Constantí II d'Imerètia, germà de Jordi I d'Imerètia i fill de Bagrat I Mtziré